Генри Фредерик Конрад Сандер ( или , 4 марта 1847 — 23 декабря 1920) — немецко-английский ботаник.

Биография 
Генри Фредерик Конрад Сандер родился в Ганновере 4 марта 1847 года.

В двадцать лет Сандер поступил в питомники Джеймса Картера и Компании. Там он встретился с Бенедиктом Рёцлем, баварским исследователем и коллекционером растений, с которым решил объединить силы и интересы. Рёцль посылал растения в Англию в течение многих лет, но испытывал недостаток в партнёре, который бы правильно распоряжался поставками. Сандер занимался садоводством и изучением растений семейства Орхидные.

Генри Фредерик Конрад Сандер умер в Брюгге 23 декабря 1920 года.

Научная деятельность 
Генри Фредерик Конрад Сандер специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Почести 
Род растений Sanderella Kuntze семейства Орхидные был назван в его честь.

Примечания

Литература 
 Robert Zander, Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Ulmer, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Heinrich Friedrich Conrad Sander
 Virtual International Authority File: Heinrich Friedrich Conrad Sander
 The McAllen International Orchid Society Journal: Reichenbachia

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Ботаники Великобритании
Ботаники Англии